Seznam občin departmaja Puy-de-Dôme zajema 470 občin.

(CAC) Communauté d'agglomération Clermont Communauté, ustanovljena leta 2000.
(CCHL) Communauté de communes Haut-Livradois.

Puy-de-Dôme